Wsie:
 Dajnowa w rejonie elektreńskim i okręgu wileńskim
 Dajnowa w rejonie koszedarskim i okręgu kowieńskim
 Dajnowa w rejonie orańskim i okręgu olickim
 Dajnowa w gminie Dajnowa, rejonie solecznickim i okręgu wileńskim
 Dajnowa w rejonie wileńskim i okręgu wileńskim
 Dajnowa w rejonie wiłkomierskim i okręgu wileńskim

Dzielnice miast:
 Dajnowa − dzielnica Kowna
 Dajnowa − dzielnica Olity